Бальковица (, ) — населённый пункт (деревня), часть которого расположена в общине Зворник, которая принадлежит энтитету Республике Сербской; а часть расположена в общине Сапна Федерации Боснии и Герцеговины. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Бальковице проживало 595 человек.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, также имеется значительное мусульманское (боснийское) меньшинство.

Национальный состав населения 
на 1991 год:
 сербы — 451 человек (75,98 %);
 хорваты — 2 человека (0,34 %);
 мусульмане — 141 человек (23,70 %);
 югославы — 0 человек (0,00 %);
 другие и неизвестно — 1 человек (0,17 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской